Sances – cognome italiano
 Giovanni Felice Sances – compositore italiano